Eastwood Town FC (celým názvem: Eastwood Town Football Club) byl anglický fotbalový klub, který sídlil ve městě Eastwood v nemetropolitním hrabství Nottinghamshire. Založen byl v roce 1953, zanikl v roce 2014. Klubové barvy byly černá a bílá.

Své domácí zápasy odehrával na stadionu Coronation Park s kapacitou 5 000 diváků.

Získané trofeje 

 Nottinghamshire Senior Cup ( 16× )
 1975/76, 1977/78, 1978/79, 1979/80, 1982/83, 1983/84, 1988/89, 1989/90, 1991/92, 2003/04, 2005/06, 2006/07, 2007/08, 2009/10, 2010/11, 2011/12

Úspěchy v domácích pohárech 

Zdroj: 

 FA Cup
 3. kolo: 2008/09
 FA Trophy
 5. kolo: 2004/05
 FA Amateur Cup
 3. kolo: 1963/64, 1964/65, 1967/68
 FA Vase
 Čtvrtfinále: 2003/04

Umístění v jednotlivých sezonách 

Stručný přehled

Zdroj: 

 1971–1975: Midland Football League
 1975–1982: Midland Football League (Premier Division)
 1982–1987: Northern Counties East League (Premier Division)
 1987–2003: Northern Premier League (Division One)
 2003–2004: Northern Counties East League (Premier Division)
 2004–2007: Northern Premier League (Division One)
 2007–2009: Northern Premier League (Premier Division)
 2009–2012: Conference North
 2012–2013: Northern Premier League (Premier Division)
 2013–2014: Northern Premier League (Division One South)

Jednotlivé ročníky

Zdroj: 

Legenda: Z - zápasy, V - výhry, R - remízy, P - porážky, VG - vstřelené góly, OG - obdržené góly, +/- - rozdíl skóre, B - body, červené podbarvení - sestup, zelené podbarvení - postup, fialové podbarvení - reorganizace, změna skupiny či soutěže

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

 Oficiální stránky 
 Profil klubu na Football Club History Database 

Zaniklé anglické fotbalové kluby
Fotbalové kluby založené v roce 1953
Fotbalové kluby zaniklé v roce 2014
Nottinghamshire